59 км, 59-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них произведены название населённых пунктов.
 населённые пункты
 59 км — урочище, упразднённый посёлок сельского типа 59 км, Литовское сельское поселение, Амурский район, Хабаровский край
 платформы

Россия 
 59 км — остановочный пункт на 58,5 км перегона Красный Сокол — Бородинское линии Выборг — Хийтола. Расположен на юго-западе посёлка Бородинское Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области
 59 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Цвылёвское сельское поселение, Тихвинский район, Ленинградская область.
 59 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога, Абадзехское сельское поселение, Майкопский район, Адыгея. Код 589112
 59 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 605620
 59 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, сельское поселение Летка, Прилузский район, Республика Коми
 59 км — казарма (населённый пункт), остановочный пункт / пассажирская платформа, Литовское сельское поселение, Амурский район, Хабаровский край
 59 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Аркадак — Турки, Семёновское сельское поселение, Аркадакский район, Саратовская область

Узбекистан 
 59 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога, Камашинский район, Кашкадарьинская область. Код 733829